Ethel Creek ist der Name folgender Fließgewässer in den Vereinigten Staaten:

 Ethel Creek (Alaska), im Dillingham (CA) County
 Ethel Creek (Colorado), im Clear Creek County
 Ethel Creek (Oregon), im Baker County
 Ethel Creek (Washington), im Okanogan County